Нейрогенин-1 — это белок, который у человека кодируется геном NEUROG1.

Взаимодействия 
Нейрогенин-1 способен взаимодействовать с CREB-связывающим белком и с декапентаплегическим гомологом-1.

Примечания

Список литературы 

 
 
 
 
 
 

Белки
Гены